Джон Хьюм (, 18 января 1937, , Северная Ирландия — 3 августа 2020, там же) — бывший североирландский политик, один из основателей Социал-демократической и лейбористской партии, лауреат Нобелевской премии мира за 1998 год совместно с Дэвидом Тримблом.

Биография 
Родился в 1937 году в городе Дерри (Северная Ирландия). Обучался в Колледже Святого Колумба и Колледже Святого Патрика, а затем — в Ирландском национальном университете. Получил степень магистра искусств.

Стал членом-основателем Кредитного союза. В 1969 был избран в Парламент Северной Ирландии, а в следующем году со своими партнёрами основал Социал-демократическую и лейбористскую партию (СДЛП). В 1979 году стал представителем Северной Ирландии в Европейском Парламенте; в тот же год возглавил СДЛП.

Сыграл важную роль в подписании Англо-ирландского соглашения 1985 года, согласно которому Дублин получал официальный статус консультанта при решении вопросов, связанных с Северной Ирландией. В 1998 году принял участие в подписании Белфастского соглашения (Соглашения страстной пятницы) о мирном урегулировании североирландского конфликта. В том же году он и Дэвид Тримбл получили Нобелевскую премию мира «за усилия по поиску мирного решения конфликта в Северной Ирландии». В опросе 2010 года признан «Величайшим ирландцем».

В 2004 году принял решение оставить политику.

Примечания

Ссылки 
 Биография Джона Хьюма
 Нобелевская лекция Джона Хьюма

Лауреаты Нобелевской премии по алфавиту
Лауреаты Нобелевской премии мира
Кооператоры
Члены парламента Соединённого Королевства (1983—1987)
Члены парламента Соединённого Королевства (1987—1992)
Члены парламента Соединённого Королевства (1992—1997)
Члены парламента Соединённого Королевства (1997—2001)
Члены парламента Соединённого Королевства (2001—2005)
Депутаты Европарламента от Великобритании (1979—1984)
Депутаты Европарламента от Великобритании (1984—1989)
Депутаты Европарламента от Великобритании (1989—1994)
Депутаты Европарламента от Великобритании (1994—1999)
Депутаты Европарламента от Великобритании (1999—2004)
Награждённые Почётной медалью острова Эллис
Почётные доктора Альбертского университета
Почётные доктора Ольстерского университета
Почётные доктора Католического университета Америки